Сергей Григорьевич Острово́й (6 сентября 1911 — 3 декабря 2005, Москва) — русский советский поэт, репортёр, поэт-песенник. Член ВКП(б) с 1949 года.

Биография 
Родился  в Новониколаевске (ныне Новосибирск) в семье мелкого предпринимателя, таёжника-промысловика. Отец, ставший впоследствии владельцем небольшой лавки, занимаясь скупкой и реализацией пушнины, к увлечению сына литературой относился неодобрительно — был ярым противником книг и считал чтение пустой тратой времени. Книги в семье использовались главным образом для изготовления пыжей. 

В школьном возрасте, пришедшемся на становление советской власти и годы НЭПа, Сергей активно сотрудничал в школьной газете — писал стихи и фельетоны. В 1929 году после окончания девяти классов переехал в Томск и начал работать репортёром газеты «Красное знамя».

В 1931 году приехал в Москву, где работал в журнале «30 дней» и газете «Гудок».

Стихи начал регулярно публиковать в 1934 году (газеты «Комсомольская правда», «Пионерская правда», «Красная звезда»). Уже в 1935 году вышел сборник стихов-песен Острового, а в 1937 — «Стихи».

В начале Великой Отечественной войны, 5 июля 1941 года ушёл добровольцем в народное ополчение, служил в редакции армейской газеты «На врага» 31-й армии и в должности начальника дивизионного клуба. Службу завершил 20 декабря 1945 года в резерве политотдела Группы советских оккупационных войск в Германии в звании капитана.

Наибольшую славу приобрёл как поэт-песенник. На его стихи написаны такие песни, как «В путь-дорожку дальнюю», «У деревни Крюково», «Есть на Волге город», «Жди солдата», «Зима (Потолок ледяной…)», «Песня остаётся с человеком», «Солдатка» и др.

Вплоть до последних лет публиковал новые стихи в различных изданиях, в том числе в «Литературной газете».

Председатель Федерации тенниса РСФСР (1969—1988).

Умер 3 декабря 2005 года. Похоронен в колумбарии Донского кладбища.

Библиография 
Выборочно
 Стихи. — : Советский писатель, 1939. — 112 с., 1 вкл. л. портр.
 Стихи. — : Молодая гвардия, 1944. — 64 с.
 Стихи; Песни. — : Молодая гвардия, 1952. — 184 с.
 Я в России рождён!: Стихи. 1934-1956. — : Советский писатель, 1956. — 235 с., 1 л. портр.
 Из лирических тетрадей. — : Правда, 1959. — 32 с. (Б-ка "Огонёк" № 9)
 Мать: Поэма / [Ил.: О. Коровин]. — : Молодая гвардия, 1963. — 28 с.: ил.
 Избранная лирика. — : Молодая гвардия, 1968. - 32 с. (Б-чка избранной лирики)
 Стихотворения и поэмы. 1935-1970. / Предисл. С. Поделкова. : Художественная литература, 1972. — 464 с., портр.
 Я иду по земле: Стихи. / [Ил.: В. Дианов и В. Рудаков]. — : Современник, 1973. — 374 с. : ил.; вложена звук. пластинка (Б-ка поэзии "Россия")

Собрание сочинений 
 Избранные произведения. В двух томах. [Предисл. С. Поделкова]. — : Художественная литература, 1978. 
 Собрание сочинений в трёх томах. — : Художественная литература, 1985.
 Т. 1. Стихотворения, 1935-1972: Стихотворения, 1935-1972.
 Т. 2: Стихотворения, 1972-1984. 
 Т. 3: Стихотворения, 1985; Песни, 1936-1982; Сказки, 1937-1982; Поэмы, 1935-1983.

Награды и премии 
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1984) — за книгу лирики «Годы…»
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (30.5.1997)
 орден Отечественной войны I степени (1.8.1986)
 орден Отечественной войны II степени (16.5.1945)
 орден Дружбы народов
 орден «Знак Почёта»
 медаль «За боевые заслуги» (7.6.1942)

Ссылки 
 «Литературная газета»: Умер Сергей ОСТРОВОЙ
 Биография и песни Сергея Острового
 Все песни Сергея Острового

Русские поэты
Поэты-песенники СССР
Поэты-песенники России
Писатели-соцреалисты
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Донском кладбище
Долгожители СССР